A katona 1998-ban bemutatott brit-amerikai film, rendezte: Paul W.S. Anderson 
 A katona 2010-ben bemutatott kinai-hong kongi film, rendezte: Sheng Ding